SBC peut faire référence à :

Entreprises 
 Sciences & Business Consult', Junior Biotech de Paris, 
 Schlumberger Business Consulting, un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans le secteur de l'énergie
 Saia-Burgess Controls SA
Sports Business Consulting (Junior Agence de Edhec Business School spécialisé dans le sport)
SBC Cedar (Le Spécialiste du Bardeau de Cèdre Inc.)

Informatique et télécommunications 
 Southwestern Bell Corporation, un ancêtre de AT&T Inc.,
 SBC, un codec audio,
 Single-board computer, un système informatique composé d'une seule carte électronique,
 Session Border Controller, utilisé dans la voix sur IP.

Autres 
 Serious Brawling Croc, une team du jeu Super Smash Bros. Brawl.
 ,
 Curtiss SBC Helldiver, un avion militaire de l'entre-deux guerres,
 dans la séquence de Hubble, une galaxie spirale barrée dont les bras sont étendus et lâche,
 Sacha Baron Cohen, un acteur britannique.
Safe Brake Control, proprieté d'un système d'arrêt d'urgence d'une machine.